Астраханцево — деревня в Кожевниковском районе Томской области России. Входит в состав Кожевниковского сельского поселения.

География 
Деревня находится в южной части Томской области, в пределах Обь-Тымской низменности, к востоку от реки Оби, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к северо-востоку от села Кожевникова, административного центра района. Абсолютная высота — 79 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

История 
Основана в 1720 году.
По данным 1926 года в деревне имелось 78 хозяйств и проживала 442 человека (в основном — русские). В административном отношении являлась центром Астраханцевского сельсовета Коларовского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из девяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района